Stefano Sturaro (San Remo, 9 maart 1993) is een Italiaans voetballer die doorgaans als centrale middenvelder speelt. Hij verruilde Juventus in juli 2019 voor Genoa, dat hem in het voorgaande halfjaar al huurde. Sturaro debuteerde in 2016 in het Italiaans voetbalelftal.

Clubcarrière 
Sturaro komt uit de jeugdopleiding van Genoa CFC. Tijdens het seizoen 2012/13 werd hij uitgeleend aan Modena FC, waarvoor hij acht competitieduels speelde in de Serie B. Op 1 december 2012 debuteerde de middenvelder in de Serie B tegen Novara. In de zomer keerde hij terug bij Genoa. Op 25 augustus 2013 debuteerde Sturaro voor Genoa in de Serie A in het duel tegen Internazionale. Op 2 maart 2014 maakte hij zijn eerste doelpunt op het hoogste competitieniveau van Italië tegen Catania Calcio. Op 1 juli 2014 tekende Sturaro een contract voor vijf seizoenen bij Juventus FC, dat vijfenhalf miljoen euro op tafel legde voor de middenvelder. Tijdens het eerste deel van het seizoen 2014/15 werd hij uitgeleend aan Genoa. In februari 2015 haalde Juventus Stuaro terug. Op 14 maart 2015 debuteerde Sturaro in de hoofdmacht van Juventus in de competitiewedstrijd tegen US Palermo. Hij werd na rust in het veld gebracht voor Arturo Vidal.

Clubstatistieken 

Bijgewerkt tot en met 26 november 2019

Interlandcarrière 
Sturaro maakte één doelpunt in vier wedstrijden voor Italië –18. In 2011 debuteerde hij voor Italië –19, waarvoor hij zesmaal speelde. In 2014 maakte Sturaro zijn opwachting in het Italiaans voetbalelftal onder 21. Op 23 mei 2016 werd hij opgenomen in de voorselectie voor het Europees kampioenschap voetbal 2016 in Frankrijk, zonder eerdere ervaring in het Italiaans voetbalelftal. Hij maakte zijn debuut op maandag 6 juni 2016 in de oefenwedstrijd tegen Finland (2–0), toen hij na 64 minuten inviel voor Emanuele Giaccherini. Italië werd in de kwartfinale van het EK na strafschoppen uitgeschakeld door Duitsland.

Erelijst

Referenties 

Italiaans voetballer